Ristanović ist der Familienname folgender Personen:

 Milan Ristović (* 1953), serbischer Historiker und Hochschullehrer
 Radivoje Ristanović (* 1982), montenegrinischer Handballspieler
 Vesna Nikolić-Ristanović (* 1955), serbische Rechtswissenschaftlerin und Kriminologin